Francisco Torrella Gómez, coureur cycliste amateur espagnol ;
 Joaquín López Torrella, coureur cycliste espagnol.

Toponyme

Espagne 
 Torrella (Torrella de la Costera), une commune d'Espagne de la province de Valence.

Italie 
 Torella dei Lombardi est une commune italienne de la province d'Avellino dans la région Campanie en Italie.
 Torella del Sannio est une commune italienne de la province de Campobasso dans la région Molise en Italie.
Patronyme hispanique